Ла Бонита има више значења:

 Ла Бонита (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бонита, Баранко Бланко (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Бонита (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Бонита, Ла Бонита Дос (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бонита (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Бонита (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Бонита (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бонита (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Бонита (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Бонита (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бонита (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бонита (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику